Gruboszowate (Crassulaceae) – rodzina roślin należąca do rzędu skalnicowców. Obejmuje 34 rodzajów z ok. 1400 gatunkami (najbardziej zróżnicowana gatunkowo rodzina w rzędzie). Rozprzestrzenione są na całym świecie, przy czym najbardziej zróżnicowane są w południowej Afryce. W Polsce w naturze spotykani są przedstawiciele rodzajów: rojnik, rozchodnik, różeniec, grubosz, rozchodnikowiec, Petrosedum i introdukowany fedimus.

Najczęściej są to rośliny siedlisk suchych, ale należą tu też takie, które rosną w wilgotnych lasach równikowych i w środowisku wodnym. Większość to sukulenty liściowe przeprowadzające specyficzny typ fotosyntezy – typu CAM (nazwaną tak od angielskiej nazwy rodziny – Crassulacean Acid Metabolism). Bardzo łatwo rozmnażają się wegetatywnie za pomocą odrostów, rozmnóżki i łatwo ukorzeniających się opadłych liści.

Wiele gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne. W klimacie umiarkowanym uprawia się głównie w ogrodach skalnych rośliny z rodzajów rozchodnik Sedum i rojnik Sempervivum, w klimacie cieplejszym popularnymi roślinami ozdobnymi są te z rodzajów: eszeweria Echeveria i eonium Aeonium. Popularne w uprawie doniczkowej i w szklarniach są: grubosze Crassula i kalanchoe Kalanchoe. Rozchodnik ostry Sedum acre ze względu na specyficzny smak, któremu zawdzięcza nazwę dodawany jest do sałatek. Rośliny te stosowane były też w lecznictwie (np. w przypadku oparzeń). Rojnik murowy Sempervivum tectorum uprawiany był na dachach  ponieważ chronić miał domostwa przed piorunami.

Morfologia 

 Pokrój W ogromnej większości naziemne byliny, rzadziej rośliny jednoroczne, dwuletnie i krzewy, wyjątkowo małe drzewa, epifity i rośliny wodne.
 Liście Z reguły mięsiste (→ gruboszowate), zwykle płaskie, ale czasem też walcowate, niepodzielone (rzadko pierzasto złożone), całobrzegie (rzadko ząbkowane lub głębiej wcinane) i zebrane w mniej lub bardziej gęstą, przyziemną rozetę (rzadziej skupione są w górnej części pędu). Liście na pędzie osadzone są skrętolegle, naprzeciwlegle lub okółkowo, są siedzące lub ogonkowe, zawsze bez przylistków. Różnorodne adaptacje kseromorficzne ujawniają się w budowie zewnętrznej liści, które bywają okryte woskami, włoskami lub brodawkami, często występują hydatody. 

 Kwiaty Skupione w wyrastający szczytowo (najczęściej) lub w kącie liścia wierzchotkowaty kwiatostan, czasem grona, wiechy lub kłosy. Rzadko kwiaty są pojedyncze. Kwiaty są zwykle obupłciowe i promieniste, niewielkie i zwykle pięciokrotne, przy czym występuje duża zmienność liczby członów poszczególnych okółków kwiatu (od 3 do 32). Działki kielicha są zwykle wolne lub zrośnięte tylko u nasady i czasem różnią się wielkością. Płatki korony także zwykle są wolne, czasem u nasady zrośnięte bywają w rurkę. Liczba pręcików jest dwukrotnie większa od liczby płatków i tworzą one jeden (Crassula) lub dwa okółki (reszta). Ich nitki są wolne lub przyrośnięte do rurki korony i wnikają od nasady główki między pylniki w postaci łącznika. Pylniki otwierają się podłużnymi pęknięciami. Zalążnia jest górna i powstaje z tylu owocolistków, ile jest płatków. Owocolistki pozostają wolne lub zrastają się tylko u nasady – każdy tworzy własną komorę. W każdej rozwija się od jednego do bardzo wielu zalążków.

 Owoce Najczęściej mieszki tworzące owoc zbiorowy, rzadziej owoc podobny jest do orzeszka lub jest torebką (część gatunków z rodzaju Crassula wyodrębniane dawniej w rodzaj Diamorpha). Nasiona są zwykle liczne i drobne.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Powiązania filogenetyczne rodziny w obrębie rzędu skalnicowców:

 Podział rodziny i wykaz rodzajów
W obrębie rodziny wyróżniane są trzy podrodziny – bazalna Crassuloideae i siostrzane – Kalanchoideae i Sempervivoideae. W niektórych ujęciach dwie ostatnie podrodziny traktowane są jako plemiona Kalanchoeae i Sedeae w ramach podrodziny Sedoideae. Wszystkie te trzy grupy są potwierdzone jako taksony monofiletyczne. Problemy klasyfikacyjne występują w obrębie ostatniej grupy Sempervivoideae i wynikają głównie z powodu szerokiego, polifiletycznego ujęcia rodzaju Sedum, którego przedstawiciele obecni są w różnych kladach tej podrodziny wymieszani wśród mniej lub bardziej ustalonych i monofiletycznych innych rodzajów. W obrębie tej podrodziny zidentyfikowano 5 głównych kladów. Bazalny jest określany nazwą Telephium i obejmuje tradycyjnie wyróżniane plemiona Telephieae i Umbiliceae. Należą do niego rodzaje: Hylotelephium, Kungia, Meterostachys, Orostachys, Phedimus, Pseudosedum, Rhodiola, Sinocrassula i Umbilicus (razem ok. 160 gatunków). Kolejny klad to Petrosedum obejmujący wyodrębniony z Sedum rodzaj Petrosedum, ale też z bazalnym w obrębie tego kladu Sedum nanum. Następny klad o nazwie Sempervivum z plemieniem Semperviveae tworzą dwa rodzaje Sempervivum i Jovibarba (w różnych ujęciach łączone lub rozdzielane). Kolejny klad Aeonium wyróżniany jest jako plemię Aeonieae i obejmuje rodzaje Aeonium, Aichryson, Monanthes, Hypagophytum, ale też co najmniej 8 gatunków zaliczanych do rodzaju Sedum tworzących w obrębie tego kladu grad ewolucyjny blisko pozycji bazalnej. W końcu plemię Sedeae tworzy dwie siostrzane klady zwane Leucosedum i Acre. Oba obejmują licznych przedstawicieli rodzaju Sedum (odpowiednio ok. 120 i 345 gatunków) wymieszanych wśród takich rodzajów tradycyjnie wyodrębnianych jak: Pistorinia, Rosularia, Prometheum, Afrovivella, Sedella, Dudleya (w kladzie Leucosedum) oraz Cremnophila, Echeveria, Graptopetalum, Lenophyllum, Pachyphytum, Thompsonella i Villadia (w kladzie Acre). W takiej sytuacji postulowane jest scalenie całego plemienia Sedeae w rodzaj Sedum, ewentualnie z włączeniem do niego także rodzajów z plemienia Aeonieae.

Relacje filogenetyczne i wykaz rodzajów

Podrodzina Crassuloideae Burnett
 Crassula L. – grubosz (w tym uwroć Tillaea L.)

Podrodzina Kalanchoideae A. Berger (= podrodzina Sedoideae plemię Kalanchoeae)
 Adromischus Lem.
 Cotyledon L. – rozłog, pępownik
 Kalanchoe Adans. – kalanchoe
 Tylecodon Toelken

Podrodzina Sempervivoideae Arnott (= podrodzina Sedoideae plemię Sedeae)
 Aeonium Webb & Berthel. – eonium
 Aichryson Webb & Berthel.
 Cremnophila Rose
 Dudleya Britton & Rose
 Echeveria DC. – eszeweria
 Graptopetalum Rose
 Hylotelephium H.Ohba – rozchodnikowiec
 Hypagophytum A.Berger
 Kungia K.T.Fu
 Lenophyllum Rose
 Meterostachys Nakai
 Monanthes Haw.
 Orostachys Fisch.
 Pachyphytum Link, Klotzsch & Otto
 Perrierosedum (A.Berger) H.Ohba
 Petrosedum Grulich
 Phedimus Raf. – fedimus
 Pistorinia DC.
 Prometheum (A.Berger) H.Ohba
 Pseudosedum (Boiss.) A.Berger
 Rhodiola L. – różeniec
 Rosularia (DC.) Stapf – rozularia (w tym Afrovivella A.Berger)
 Sedum L. – rozchodnik (w tym Diamorpha Nutt., Ohbaea Byalt & Sokolova)
 Sempervivum L. – rojnik (w tym Jovibarba (de Candolle) Opiz)
 Sinocrassula A.Berger
 Thompsonella Britton & Rose
 Umbilicus DC. (w tym Chiastophyllum (Ledeb.) A.Berger)
 Villadia Rose

Zobacz też 
 Sukulenty, rośliny gruboszowate

Przypisy